Андреоли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Эванджелиста Андреоли (1810—1875) — итальянский пианист, органист и музыкальный педагог, руководитель музыкальной школы в городе Мирандола
 Его сыновья:
 Гульельмо Андреоли (старший) (1835—1860) — итальянский пианист
 Карло Андреоли (1840—1908) — итальянский пианист
 Гульельмо Андреоли (младший) (1862—1932) — итальянский пианист

 Андреоли, Витторино (род. 1940) — итальянский писатель и психиатр.
 Андреоли, Джорджо (1465—1553) — итальянский мастер-керамист
 Андреоли, Франко (1915—2009) — швейцарский футболист и тренер

 Андреоли, Татьяна (род. 1999) — итальянская лучница, чемпионка Европейских игр 2019 года.